Cette page contient les pages d'homonymie de Admiral et Admirals.

Grades 
Admiral est la traduction de «  » dans plusieurs langues. Ce terme est donc un grade militaire dans de nombreuses maritimes militaires :
 Admiral, dans la marine allemande ;
 Admiral, dans la marine américaine ;
 Admiral, dans la marine australienne ;
 Admiral, dans la marine britannique ;
 Admiral, dans la marine danoise ;
 Admiral, dans la marine russe.

Navires 
 , deux classes de navires de la Royal Navy
 , trois bateaux de l'US Navy
 , un navire de croisière sur le Mississippi, en service de 1907 à 1979

Sport 
 Admiral Vladivostok, une équipe de hockey russe
 Admiral's Cup, une course de voiliers
 Amsterdam Admirals, une ancienne équipe de football américain d'Amsterdam
 The Admiral, de son vrai nom David Robinson, un joueur de basketball surnommé «  »
 Admirals de Milwaukee, une franchise de hockey sur glace

Économie 
 Admiral Group, une société britannique d'assurance automobile
 , une partie de Admiral Group
 , une société britannique de vêtements de sport, spécialisée dans le cricket et le football
 , une marque de matériel électrique

Autres 
 Admiral, un nom du papillon Vulcain
 Admiral, un film russe
 Hôtel Admiral, un hôtel américain situé à Mobile, dans l'Alabama
 Opel Admiral, une automobile produite par le fabricant Opel entre 1937 et 1977